Spiladarcha är ett släkte av fjärilar. Spiladarcha ingår i familjen Urodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Spiladarcha